Termenul „papură” se poate referi la:
 Papură (< ; reg. bățea, berbecuț, bucsău, culm, rogoz, sovar), plantă erbacee acvatică, din genul Juncus sau Typha, cu tulpină erectă neramificată, cu inflorescențe cilindrice terminale, cu flori unisexuate, care crește în locuri mlăștinoase și cu frunze lungi liniare, din care se împletesc diferite obiecte

 Ștefăniță Lupu, supranumit Papură Vodă, domnitor al Moldovei
 Corneliu Papură, fotbalist român
 Neagu Papură, haiduc român

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera P
 papură

Nume de familie românești